Brandvägg kan syfta på:

 Brandvägg –  en programvaru- eller hårdvarubaserad kontrollmekanism för nätverkstrafik
 Brandvägg (roman) – en roman av Henning Mankell
 Brandvägg (TV-serie) – en TV-serie (TV-serien är baserad på romanen ovan)
 Brandvägg – en byggnadsteknisk term om väggar av brandtåligt material, se brandgavel